Francis Ponge (1899-1988), poète français
 François Ponge (1948-), diplomate français
 Boris Ponge (1985-), footballeur français